Lukavica est un toponyme qui peut désigner :

Lukavica, un village situé dans la municipalité de Čelić, dans le canton de Tuzla et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Lukavica, une localité située dans la municipalité de Gračanica, dans le canton de Tuzla et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Lukavica, une localité située sur le territoire de la Ville d'Istočno Sarajevo, dans la municipalité d'Istočno Novo Sarajevo et dans la République serbe de Bosnie ;
Lukavica, un village situé dans la municipalité de Lopare et dans la République serbe de Bosnie ;
Lukavica, un village situé dans la municipalité de Milići et dans la République serbe de Bosnie ;
Lukavica, un village situé dans la municipalité de Novo Sarajevo, dans le canton de Sarajevo et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;

Lukavica, un village situé dans la municipalité de Dimitrovgrad, district de Pirot ;
Lukavica, un village situé dans la municipalité de Lazarevac et sur le territoire de la Ville de Belgrade ;
Lukavica, un village situé dans la municipalité de Tutin, district de Raška.

Lukavica, un village situé dans la région de Banská Bystrica.
Lukavica, un village situé dans la région de Prešov.